Fred Tousch
 
  (1935-), botaniste américaine

Paronyme 
 Étienne Pézard de La Tousche